Central Province kan syfta på:

Iran 
1 Markazi, provins,

Papua Nya Guinea 
2 Central, Papua Nya Guinea, provins,

Sri Lanka 
3 Centralprovinsen, Sri Lanka, provins,

Zambia 
4 Centrala Zambia, provins, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar